Pengiran Anak Saleha (nacida el 7 de octubre de 1946) es la primera esposa del Sultán Muda Hassanal Bolkiah de Brunéi, además de su prima hermana.

Biografía 
Saleha binti Mohamed Alam nació en Kampong Sumbiling, Jalan Istana Darussalam (actual Bandar Seri Begawan), el de 7 de octubre de 1946. Ella es hija de Pengiran Anak Haji Mohamed Alam y de su esposa, Pengiran Anak Hajah Besar. 

Su hermana menor, Pengiran Anak Hajah Damit, murió de cáncer, a la edad de 51 años, el 19 de agosto de 2007.

Saleha tuvo su educación primaria mediante la enseñanza privada en el surau (una gran sala de oración) del Palacio Istana Darul Hana. También asistió a las clases de religión. Ella amplió sus estudios secundarios en Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri (STPRI) en Bandar Seri Begawan hasta 1965, el mismo año en que se casó.

Contrajo matrimonio con su primo hermano, entonces Sultán heredero de Brunéi, el 28 de julio de 1965. La madre del futuro Sultán y el padre de Saleha fueron hermanos.

Actualmente, Pengiran Anak Saleha es la única esposa del Sultán.

Sus hijos en común han sido:

 Princesa Rashidah (26 de julio de 1969).
 Princesa Muta-Wakkilah (12 de octubre de 1971).
 Príncipe Heredero Al-Muhtadee Billah (17 de febrero de 1974).
 Princesa Majeedah Nuurul (16 de marzo de 1976).
 Princesa Hafizah (12 de marzo de 1980).
 Príncipe 'Abdul Malik (30 de junio de 1983).

De joven a veces no utilizó velo.

Aficiones 
Siendo una amante de la naturaleza, Pengiran Anak Saleha tiene un jardín de frutas, un estanque de peces y un parque de aves. Sus aficiones incluyen la lectura, jugar al bádminton, así como los juegos tradicionales de Brunéi, tales como el Congkak y el Pasang.

Patronazgos 
 Presidenta del Instituto de Mujeres (WI).
 Presidenta de la Asociación Acción de las Mujeres (PERTIWI).
 Presidenta de Asociación de Esposas y Familiares de la Policía (PEKERTI).
 Presidenta de la Asociación de Guías Femeninas de Brunéi.
 Presidenta de la Asociación para el Bienestar de las Damas Esposas de Altos Funcionarios del Gobierno de Brunéi (BISTARI).
 Presidenta del Consejo de Mujeres de Brunéi.
 Presidenta de la Asociación de Mujeres Graduadas.
 Presidenta de la Asociación de Mujeres Concha.

Títulos y estilos 
 7 de octubre de 1946 – 29 de julio de 1965: Su Alteza la Princesa Saleha de Brunéi.
 29 de julio de 1965 – 4 de octubre de 1967: Su Alteza Real la Princesa heredera de Brunéi.
 4 de octubre de 1967 – presente: Su Majestad la Reina consorte de Brunéi.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas bruneanas 
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Corona de Brunéi [DKMB].
  Dama de Primera Clase de la Orden de la Familia Real de Brunéi [DK I].
  Medalla del Sultán Muda Hassanal Bolkiah [PHBS] (01/08/1968).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Sultán de Brunéi (05/10/1992).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro del Sultán de Brunéi (05/10/2017).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Miembro de la Real Orden Familiar de Kelantan [Orden de la Estrella de Yunus] (Sultanato de Kelantan, 07/03/1999).
  Dama Gran Cruz de la Ilustrísima Orden de Chula Chom Klao (Reino de Tailandia, 26/08/2002).
  Dama de la Real Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 01/02/2004).
  Dama de Primera Clase de la Orden de la Princesa Olga (Ucrania, 08/03/2004).
  Dama Gran Cordón Clase Especial de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 13/05/2008).
  Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés (Reino de los Países Bajos, 21/01/2013).
  Miembro de la Exaltadísima Orden de la Corona del Reino [DMN] (Federación de Malasia, 19/08/2019).

Ancestros

Véase también 
 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

Referencias 

Bruneanas del siglo XX
Damas de la Orden de los Serafines
Bruneanas del siglo XXI
Orden de la Corona del Reino